Рудольф Ам Бах (, настоящая фамилия Эшбахер, ; 6 июня 1919, Троген — 6 марта 2004, Цюрих) — швейцарский пианист.

Биография 
Родился в семье Карла Эшбахера (1886—1944), трогенского музикдиректора, в дальнейшем руководившего хором в Цюрихе. Брат дирижёра Никлауса Эшбахера и пианиста Адриана Эшбахера.

Первые уроки игры на фортепиано получил от своего отца. Учился в Цюрихской консерватории у Эмиля Фрая, затем в Лондоне у Фредерика Ламонда. В 1940 г. разделил со своей соотечественницей Сесиль Беген первую премию Международного конкурса исполнителей в Женеве. В 1941 году сменил свою фамилию Эшбахер на Ам Бах, чтобы избежать путаницы с братьями.

Рудольф Ам Бах особенно известен как пропагандист современной швейцарской академической музыки, первый исполнитель многих произведений новейших композиторов Швейцарии. Выступал также с различным малоизвестным репертуаром, в том числе с произведениями Отторино Респиги, Юлиуса Ройбке и др. В молодости участвовал в работе Камерного оркестра Цюриха, в дальнейшем много играл в составе фортепианного трио.

В 1939—1987 гг. преподавал в Винтертурской школе музыки.

Ссылки 
 

Пианисты Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся 6 июня
Умершие в 2004 году
Умершие 6 марта
Умершие в Цюрихе
Персоналии по алфавиту